Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Dominik Meffert che hanno battuto in finale Alexandre Sidorenko e Miša Zverev 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Frank Moser /  Sebastian Rieschick (semifinali)
 Adam Chadaj /  Dawid Olejniczak (semifinali)

 Alexandre Sidorenko /  Miša Zverev (finale)
 Hugo Armando /  Nicolás Todero (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2006